Стамбульская футбольная лига 1946/1947 () — 43-й сезон Стамбульской футбольной лиги. Он начался 29 сентября 1946 года и закончился 19 марта 1947 года.

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на mackolik.com 

1946/47
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1946 году
Спорт в Турции в 1947 году